Бежа може да се отнася за:
 Бежа, град в Португалия
 Бежа (Тунис), град в Тунис
 Бежа (окръг), окръг в Португалия
 Бежа (община), община в Португалия
 Бежа (област), област в Тунис